

Persone 
 Andrea Vendrame (n. 1994) – ciclista su strada italiano
 Ezio Vendrame (1947-2020) – allenatore di calcio, ex calciatore e scrittore italiano
 Franca Vendrame (n. 1937) – ex cestista italiana
 Ivano Vendrame (n. 1997) – nuotatore italiano.
 Marco Vendrame (n. 1977) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano

Pagine correlate 
 Vendramin